Farhang peut faire référence à :

Patronymes 
 Dariush Farhang (né en 1947), réalisateur, scénariste et acteur iranien.
 Mir Mohammad Sediq Farhang (1914-1990), homme politique, haut fonctionnaire et historien afghan.

Prénom 
 Farhang Sharif (1931-2016), compositeur et musicien iranien.
 Farhang Ghassemi (né en 1948), opposant au régime islamique en Iran.